Colentina se poate referi la:

 Colentina - cartier al orașului București, în sectorul 2,
 Colentina -  râu din regiunea de sud a României, care străbate și sus-numitul cartier.
 Lacul Colentina
 Colentina - o stradă din București
 Spitalul Clinic Colentina din București
 Colentina F.C. București, club de fotbal din București, fondat în 1909
 Stadionul Juventus Colentina, stadion din București
 Carrefour Colentina, centru comercial din București